Miejscowości w USA:
 Watervliet – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
 Watervliet – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Albany
Gminy w USA:
 Watervliet (ang. Watervliet Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien